Bahovec Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bahovec Peak (Petersburg Borough, Alaska)
 Bahovec Peak (Sitka, Alaska)